Алекса́ндр Ива́нович Я́ковлев:
 Яковлев, Александр Иванович (1784—1839) — военный и государственный деятель Российской империи, генерал-майор, олонецкий губернатор (1829—1836).
 Яковлев, Александр Иванович (1863—1909) — русский энтомолог, государственный деятель.
 Яковлев, Александр Иванович (1911—?) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС (1956—1959).
 Яковлев, Александр Иванович (1891—?) — депутат Учредительного собрания.
 Яковлев, Александр Иванович (1900—1937) — советский партийный деятель.
 Яковлев, Александр Иванович (1918—1989) — лётчик, Герой Советского Союза (1945).
 Яковлев, Александр Иванович (род. 1950) — российский историк, писатель, профессор МГУ и ПСТГУ.
 Яковлев, Александр Иванович (1962—1992) — чемпион СССР по вольной борьбе.